Eusuchia é um clado de Crocodylomorpha que surgiu no período Cretáceo Inferior. Todos os crocodilianos recentes pertencem a este clado.

Filogenia 
Cladograma segundo Pol, Turner e Norell, 2009:

Cladograma segundo Puértolas, Canudo e Cruzado-Caballero, 2011:

Crocodylomorpha